Lotus poate fi:

 Lotus, plantă acvatică
 Team Lotus, fostă echipă de Formula 1 care a concurat în campionatul mondial între 1958 și 1994
 Lotus Racing, o echipă de Formula 1 care a debutat în această competiție în sezonul 2010
 Poziția lotus, postură de ședere cu picioare încrucișate folosită în practicile meditatice Hinduiste
 Lotus Market, magazin de tip mall și centru de divertisment din Oradea, România
 Lotus Cars, constructor britanic de automobile sport și de curse